Mort sur le Nil est le titre des œuvres suivantes :
 Mort sur le Nil (), nouvelle d'Agatha Christie mettant en scène Parker Pyne, publiée en 1933 ;
 Mort sur le Nil (), roman d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1937, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Mort sur le Nil ( ou ), pièce de théâtre d'Agatha Christie de 1944 ;
 Mort sur le Nil (), film britannique de John Guillermin sorti en 1978 ;
 Mort sur le Nil, bande dessinée française de François Rivière et Solidor publiée en 1996 dans la collection Agatha Christie ;
 Mort sur le Nil (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2004 ;
 Agatha Christie : Mort sur le Nil (), jeu d'objets cachés pour PC développé par I-play, sorti en 2009 ;
 Mort sur le Nil, film policier américain de Kenneth Branagh, sorti en 2022.